Sweden Hockey Games 1996 spelades under perioden 8 - 11 februari 1996, och vanns av Sverige före Tjeckien och Ryssland.

Trots högt publikintresse hördes nu alltmer rop på Finlands deltagande. vilket också blev verklighet 1997.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1996
Ishockeysäsongen 1995/1996
1996
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet